Сергей Фёдорович Флоринский (Сергий Флоринский; священномученик Сергий Раквереский, 4 марта 1873, Суздаль — 30 декабря 1918, лес Палермо близ города Везенберга, ныне Раквере, Эстония) — священник Русской православной церкви, протоиерей. Включён в Собор новомучеников и исповедников Российских в 2002 году.

Биография 
Родился 4 марта 1873 в Суздале в семье священника церкви святых бессеребренников Космы и Дамиана Феодора Флоринского.

В 1893 году окончил курс Владимирской духовной семинарии.

В 1893—1900 годах — учитель в Яксаевском земском училище Суздальского уезда.

5 марта 1900 года был рукоположён во иерея и направлен на должность священника в церкви 151-го пехотного Пятигорского полка (местечко Берёза-Картузская Гродненской губернии).

В 1904—1905 годах с частью военнослужащих своего полка участвовал в Русско-японской войне. Награждён орденом Святой Анны и памятной бронзовой медалью на Александро-Георгиевской ленте.

В 1914—1917 годах вместе со своим полком находился в действующей армии. Награждён орденами Святой Анны, Святого Владимира IV степени и золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте (последняя награда вручалась за особые заслуги на поле боя). Командир полка полковник Д. Л. Ардазиани так характеризовал его: «отец Сергий примерный пастырь во всех отношениях, незаменимое духовное лицо на поле брани и прекрасный человек».

С 22 июня 1917 года — священник в 29-м полевом запасном госпитале, который в это время располагался в Эстляндии, в городе Везенберге (ныне Раквере). Служил в госпитале до его расформирования 22 марта 1918 года (в январе госпитальный комитет отказался исполнять в отношении отца Сергия приказ народного комиссариата об увольнении всего духовенства из военного ведомства и вынес решение о его оставлении на службе в госпитале «по желанию всего состава служащих»). Остался жить в Везенберге, так как местные эстонские власти не давали разрешения на его выезд на родину.

Мученическая кончина 
16 декабря 1918 года войска Красной армии заняли Везенберг. Через три дня протоиерей Сергий был арестован как представитель старого реакционного режима и как подозрительное лицо, находящееся в Эстляндии без определённого рода занятий. Его обвинили также в причастности к формированию частей Северного корпуса. 20 декабря он был допрошен, 26 декабря 1918 года ему был вынесен смертный приговор. «Считаю одно: вина моя в том, что я священник, в чём и расписываюсь», — заявил отец Сергий в конце своего единственного и краткого допроса, протокол которого занял всего одну страницу рукописного текста.

Расстрелян вместе с другими осуждёнными в лесу Палермо, где ныне установлен памятный камень. Всего там были казнены 82 человека, в том числе лютеранский пастор . После ухода большевиков все расстрелянные были перезахоронены. Протоиерей Сергий Флоринский был похоронен на городском кладбище.

Канонизация и обретение мощей 
В 2002 году причислен Русской православной церковью к лику священномучеников для общецерковного почитания. 

Обретение мощей священномученика Сергия Флоринского состоялось 2 июля 2003 года. В присутствии митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия захоронение было вскрыто после специального молебна. Чин обретения мощей был совершен в Эстонии впервые. Мощи священномученика Сергия Флоринского были помещены в раку, которая была выставлена в церкви Рождества Пресвятой Богородицы города Раквере для молитвенного почитания. 

С тех пор храм посетили немало паломников, туристов и делегаций из России, Англии, Франции, США, Финляндии, Латвии, Литвы, Украины. Частица мощей была передана в дар Санкт-Петербургской епархии и помещена в Никольский морской собор.

День памяти — 30 декабря.

Семья 
 Жена (с 1900 года) — Елизавета Ивановна Смоленская, дочь полкового священника лейб-гвардии Уланского Её Величества полка протоиерея Иоанна Смоленского.
 Внук — профессор истории Михаил Фёдорович Флоринский.

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвящённый священномученику Сергию Ракверескому (Флоринскому)
 Обретение мощей

Персоналии:Владимир
Русские православные святые
Христианские святые XX века
Протоиереи Русской православной церкви
Священномученики
Канонизированные в XXI веке
Святые по алфавиту
Выпускники Владимирской духовной семинарии
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1918 году
Расстрелянные в Эстонии
Жертвы красного террора